
Termin -{CCPA}- ima više značenja.
 CCPA (biohemija), 2-hloro-N(6)-ciklopentiladenozin
 Katabolitni kontrolni protein A, ()